Префектура Ґумма
 Повіт Кіта-Ґумма

Див. також 
 Гума (значення)